L'Open de Greenwich 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 21 au 24 janvier 2010 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Alison Waters remporte son  titre face à Omneya Abdel Kawy après trois finales perdues.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich
 Saison 2010 de la WSA

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2010
Squash en 2010